Cape Schanck kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cape Schanck (udde), Victoria, 
 Cape Schanck (del av en befolkad plats), Victoria, Mornington Peninsula, 

Robotskapade Australienförgreningar